География:

 Лаубах — город в Германии.
 Лаубах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Рейн-Хунсрюк.
 Лаубах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Кохем-Целль.
 Лаубах (приток Веттера) — река в Германии.

Фамилия:
 Лаубах, Клэр (род. 1983) — американская хоккеистка на траве.